Таранко́н () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Манча-Альта. Занимает площадь 106 км². Население — 15732 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 82 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Куэнки